Cachrys peregrina är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Cachrys peregrina ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
peregrina